Battlestar Galactica est une franchise américaine d'un univers de science-fiction.

Au cinéma 
 Galactica, la bataille de l'espace est le premier film monté à partir de divers épisodes de la série ;
 Galactica, les cylons attaquent est le second film monté à partir de divers épisodes de la série ;
 Battlestar Galactica: The Second Coming est une bande-annonce créée pour raviver l'intérêt de la franchise.

À la télévision 
 Galactica est la série télévisée originale de 1978 ;
 Galactica 1980 est la série de courte durée de 1980 suivant celle ci-dessus ;
 Battlestar Galactica (réinvention) est l'univers ré-inventé basé sur l'original, comprenant :
 Battlestar Galactica (mini-série) est une télésuite de trois heures ;
 Battlestar Galactica (série télévisée) est une série télévisée qui fait suite à la télésuite.

Dans d'autres médias 
 Battlestar Galactica: The Resistance est un ensemble de courts épisodes diffusés exclusivement sur l'Internet (webisodes) prenant place entre les saisons 2 et 3 de la série télévisée réinventée ;
 Battlestar Galactica regroupe les jeux vidéo basé sur l'univers de la franchise ;
 Battlestar Galactica regroupe diverses adaptations en bande dessinée de la franchise.
 Battlestar Galactica regroupe les jeux de rôle basé sur l'univers de la franchise.

Au sein de l'univers fictif créé par ces œuvres 
 Le Battlestar Galactica est le vaisseau principal de la franchise.
 Battlestar Galactica est un duel de montagnes russes du parc Universal Studios Singapore.